La nazionale di pallavolo femminile delle Isole Vergini americane è una squadra nordamericana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo delle Isole Vergini americane ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica delle Isole Vergini americane.

Risultati

Campionato nordamericano

Giochi centramericani e caraibici

Campionato caraibico

Voci correlate
 Nazionale di pallavolo maschile delle Isole Vergini americane